El nombre José Cuneo puede referirse a:

 José Cuneo Perinetti (1887-1977), pintor uruguayo.
 José Cuneo (1965-), historietista argentino.